Das Pontins Professional 1988 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1987/88. Es wurde vom 7. bis 14. Mai in Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales ausgetragen. Es war die 15. Ausgabe des Turniers seit 1974.

Titelverteidiger Neal Foulds verlor sein Auftaktmatch. John Parrott besiegte im Endspiel Mike Hallett mit 9:1. Es war die höchste Niederlage der Turniergeschichte.

Preisgeld 
1.000 £ gab es mehr in diesem Jahr, die allerdings weiterhin nur an die beiden Finalisten verteilt wurden. Beide Spieler bekamen 500 £ mehr.

Finalrunde 
Erstmals in der Turniergeschichte war unter den Teilnehmern des Turniers kein walisischer Profi. 8 Spieler traten in einem Ausscheidungsturnier an und spielten in drei Runden den Sieger aus.

Finale

Century-Breaks 
Fünf Breaks von hundert oder mehr Punkten waren eines der bis dahin besten Ergebnisse bei dem Turnier. Dem Turniersieger John Parrott gelang in jeder Runde des Turniers ein Century-Break.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1988
1988